Новофедорівська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Новофедорівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район
 Новофедорівська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район